Cataldo Grammatico, detto Dino – politico italiano
 Diomede Grammatico – grammatico latino
 Louis Andrew Grammatico, meglio noto con lo pseudonimo Lou Gramm – cantante statunitense
 Museo Grammatico – poeta greco
 Nicola III Grammatico – vescovo bizantino
 Pietro Grammatico – politico italiano